One Day Son, This Will All Be Yours — другий студійний альбом англійської групи Fightstar, який був випущений 24 вересня 2007 року.

Композиції 
 99 — 4:05
 We Apologise for Nothing — 4:13
 Floods — 3:34
 One Day Son — 4:13
 Deathcar — 3:58
 I Am the Message — 2:59
 You & I — 4:16
 Amaze Us — 4:30
 H.I.P. (Enough) — 3:00
 Tannhäuser Gate — 3:20
 Our Last Common Ancestor — 3:56
 Unfamiliar Ceilings — 4:07

Учасники запису 
 Чарлі Сімпсон — вокал, гітара
 Алекс Вестевей — гітара
 Ден Гей — басс
 Омар Абіді — ударні

Посилання 
 One Day Son, This Will All Be Yours  allmusic
 One Day Son, This Will All Be Yours  last.fm

Альбоми Fightstar
Музичні альбоми 2007
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми